

Pseudonyme

 Paul Koulak (1943-2021), compositeur français d'origine arménienne.
 Pierre Koulak (1944-), auteur, acteur et metteur en scène français d'origine arménienne.

Autre
 Koulak, désignait, de façon péjorative, dans l'Empire russe, un paysan qui possédait sur ses terres de grandes fermes.